Университе́т Шанха́йской Организа́ции Сотру́дничества (Университет ШОС, УШОС) — сетевой университет, международная образовательная программа на территории Азии.

На совещании министров образования
государств-членов ШОС (г. Астана, 28 октября 2008 г.) был подписан ряд
документов, отразивших общее стремление стран к созданию Университета ШОС (далее – УШОС), а также подтвердивших общее содержание концепции Университета ШОС и основные направления обучения: регионоведение, энергетика, нанотехнологии, IT-технологии, экология, педагогика, экономика

Предназначение 
Университет ШОС является азиатским проектом-аналогом системы Единого Европейского Образовательного Пространства, создаваемого (в том числе по инициативе России) в рамках "Болонской трансформации системы образования".

Основной миссией Университета Шанхайской организации сотрудничества является осуществление совместной подготовки высококвалифицированных кадров на основе согласованных инновационных образовательных программ по специальностям,
представляющим приоритетный интерес для экономического и социального развития государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

Рабочие языки УШОС 
Основными языками обучения в рамках Университета ШОС являются официальные языки ШОС - русский и китайский, а также государственный язык страны обучения. По договоренности также  возможно использование в процессе преподавания английского языка.

Проекты 
Все вузы-члены УШОС будут работать в своих номинациях-проектах (в том числе по российским вузам-частникам):
 регионоведение (МГИМО, УрФУ, МГЛУ, МГУ, АлтГУ, РУДН)
 Информационные технологии (ИТМО, НГУ, АГУ)
 нанотехнология (МИСиС, СПб ГЭТУ, БелГУ, РУДН)
 энергетика (МЭИ, УрФУ, НГТУ)
 экология (РУДН, СФУ, ЮУрГУ, АлтГУ).
 экономика
 педагогика

Состав Университета ШОС 
В состав УШОС на 2016 год входят 79 университета из Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России.

В России в состав Университета ШОС вошли следующие университеты:
 Москва:
 МГИМО
 МГУ
 Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ)
 Российский университет дружбы народов (РУДН)
 Московский энергетический институт (технический университет) (МЭИ)
 Московский институт стали и сплавов (МИСиС)
 Санкт-Петербург:
 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)
 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» (СПб ГЭТУ)
 
 Новосибирск:
 Новосибирский государственный университет (НГУ)
 Новосибирский государственный технологический университет (НГТУ)
 Барнаул
 Алтайский государственный университет (АлтГУ)
 Урал:
 Уральский федеральный университет (УрФУ) (Екатеринбург)
 Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) (Челябинск)
 Красноярск:
 Сибирский федеральный университет (СФУ)
 Астрахань:
 Астраханский государственный университет (АГУ)
 Белгород:
 Белгородский государственный университет (БелГУ)
Уфа
Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмуллы

Примечания

Ссылки 
 Концепция создания Университета ШОС (пройдя по ссылке вы увидите рекламу, а не концепцию, исправьте)
 Объявление МинОбрНауки РФ о проведении открытого публичного конкурса по отбору головных (базовых) вузов Российской Федерации, формирующих Университет ШОС (апрель 2009)
 ИнтерФакс: Представители вузов, входящих в университет ШОС, соберутся на форуме «Interra-2010» в Новосибирске (20.07.2010)

Шанхайская организация сотрудничества
Организации Азии